Burghoff ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Burghoff (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler
 Hilger Burghoff (1623–1666), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Sedlec

 Paul Burghoff (* 1900; † unbekannt), SS-Sturmbannführer